Příjmení Noguči nosí více významných osobností:

 Akijo Noguči (* 1989) – japonská reprezentantka ve sportovním lezení
 Kódži Noguči (* 1970) – japonský fotbalista
 Sóiči Noguči (* 1965) – japonský astronaut

Externí odkazy